Lista obiektów Nowego Katalogu Ogólnego (NGC) o numerach 3001-4000. Ten katalog astronomiczny obejmuje głównie gromady gwiazd, mgławice i galaktyki.

3001 – 3100

3101 – 3200

3201 – 3300

3301 – 3400

3401 – 3500

3501 – 3600

3601 – 3700

3701 – 3800

3801 – 3900

3901 – 4000

Bibliografia 
 The NGC/IC Project 
 
 

 3001